Аројо Секо де Абахо има више значења:

 Аројо Секо де Абахо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Секо де Абахо (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику